Die 13. Rallye Italien war der 6. Lauf zur FIA-Weltmeisterschaftsläufen 2016. Sie dauerte vom 9. bis zum 12. Juni 2016 und es wurden insgesamt 19 Wertungsprüfungen (WP) gefahren.

Meldeliste 

Insgesamt wurden 45 Fahrzeuge gemeldet.

Klassifikationen

Endergebnis

Wertungsprüfungen

Gewinner Wertungsprüfungen

Fahrer-WM nach der Rallye

Team-Weltmeisterschaft

Weblinks 

 Offizielle Seite Rallye-Weltmeisterschaft: https://www.wrc.com/

Einzelnachweise 

Italien
2016